A ligamentum hyo-epiglotticus egy rugalmas és apró, mindössze kb. 1 cm hosszú szalag a nyelvcsont (os hyoideum) és a gégefedőporc (cartilago epiglottica) között. A gégefedőt húzza a nyelvcsonthoz.

Külső hivatkozás

 Interactive Head and Neck

A gége szalagjai